Кубок Хортиці — міжнародний турнір з тріатлону. Щорічно проходить у Запоріжжі з 1994 року, присв'ячений Дню Незалежності і пам'яті заслуженого тренера України Романюка Є. Я (одного з основоположників українського тріатлону і безпосереднього учасника перших турнірів). Змагання проходить два дні:
 Індивідуальні старти;
 Командна гонка і Дитяча тріатлонна ліга.

Переможці

Примітки

Посилання 
 
 

Тріатлон
Спорт у Запоріжжі